Schönhausen ist der Name folgender Orte

 Gemeinde Schönhausen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, siehe: Schönhausen (Mecklenburg)
 Gemeinde Schönhausen (Elbe) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 eine Bergarbeitersiedlung in der Stadt Bergkamen im Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen
 ein Ortsteil der Stadt Wegberg im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, siehe Schönhausen (Wegberg)
 ein Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Schönhausen (Nümbrecht)

 Schönhausen, bis 1920 Mrotschen, 1942 bis 1945 Immenheim, Kreis Wirsitz, Posen, von 1920 bis 1939 und ab 1945: Mrocza, Stadt und Stadt- und Landgemeinde im Powiat Nakielski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Schönhausen, bis 1926 Ziegenberg, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945 Kozia Góra (Łukta), Ort in der Gmina Łukta, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Schönhausen ist
 der ehemalige Name der heutigen Berliner Ortsteile Niederschönhausen, Alt-Hohenschönhausen und Neu-Hohenschönhausen.

Schönhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Amalia Schönhausen (1737–1811), Frau unbekannter Herkunft
 Kurt Max Schulz-Schönhausen (1922–1999), deutscher Maler und Graphiker

Siehe auch:
 Schloss Schönhausen (Altmark)
 Schloss Schönhausen (Berlin)
 Schönhäuschen
 Schönhaus